Владимир Рабданович Рабданов () — российский государственный деятель, председатель Думы Агинского Бурятского автономного округа (1994—1996), член Совета Федерации.

Биография 
Образование высшее, закончил Благовещенский сельскохозяйственный институт в 1972 году по специальности агроном-экономист.

В 1994 году избран председателем Агинской Бурятской окружной Думы — Парламента I созыва. С января по декабрь 1996 года — член Совета Федерации ФС РФ, входил в комитет Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств.

Ссылки 
 Биография на сайте Совета Федерации

Примечания 

Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Главы парламентов субъектов Российской Федерации